Watchguard International — британская частная военная компания.
  — американская компания, работающая на рынке сетевой безопасности.